Miejscowości w USA:
 Fort Bragg – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Fort Bragg – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland.  Wielka baza armii amerykańskiej.